Тамга — родовий або особистий знак у кочових народів Євразійського степу.
 Тамга (венд) — маленька викопна тваринка, знайдена в вендських відкладеннях  Білого моря.